Точка может означать: Точка сверху (◌̇) — надстрочный диакритический знак.
 Точка сверху слева (◌᷸)
 Точка сверху справа (◌͘)
 Титтл — точка, входящая в состав букв i и j.
 Точка снизу (◌̣) — подстрочный диакритический знак.
 Точка снизу слева (◌᷺)
 Точка посередине (·) — внутристрочный диакритический знак.

См. также 
 Точка
 Анусвара
 Нукта
 Дагеш